Calaminus, (lat. für Röhricht) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Calaminus (1808–1868), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Georg Calaminus (deutsch Georg Rorich; 1549–1595), deutsch-österreichischer Dramatiker, Lyriker und Lehrer; Cousin von Petrus Calaminus
 Heinrich Calaminus (1842–1922), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenfunktionär  
 Petrus Calaminus (auch: Röhrer, Röhrig, Rörich; 1556–1598), deutscher evangelischer Theologe; Cousin von Georg Calaminus